Суперкубок Китайской футбольной ассоциации 2014 года () — футбольный матч, проводившийся в 12-й раз после профессионализации китайского футбола и открывавший сезон Суперлиги 2014. В матче принял участие чемпион сезона 2013 года «Гуанчжоу Эвергранд» и обладатель Кубка 2013 года команда «Гуйчжоу Жэньхэ». Из-за того, что основа «Гуанчжоу Эвергранд» вернулась в Китай только 14 февраля, это могло сказаться на игре, и клуб попросил федерацию о переносе матча. Китайская футбольная ассоциация отказалась изменять время, поэтому «Гуанчжоу» решил выступать вторым составом.

Матч закончился победой «Гуйчжоу Жэньхэ» со счётом 1-0 в основное время. Команда «Гуйчжоу» впервые в своей истории завоевала Суперкубок. «Гуанчжоу Эвергранд» второй год подряд проиграл в матче за Суперкубок. Лучшим игроком матча был признан игрок «Гуйчжоу» Сунь Цзихай.

Трансляцию матча за Суперкубок 2014 года вели 14 телекомпаний, также матч транслировался в сети Интернет провайдером Синьлан. Тем не менее, это не стало рекордным показателем — матч за Суперкубок 2013 года транслировали 18 телекомпаний, в том числе одна иностранная.

Подробности

Статистика

Примечания

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу 2013
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2013

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
События 16 февраля
Февраль 2014 года
Футбол в Азии в 2014 году
Спорт в Китае в 2014 году
Гуйян